Szász o Szasz es un apellido húngaro. Puede referirse a:

 Kálmán Szász, inventor rumano-húngaro; o
 Thomas Szasz, psiquiatra húngaro.